Djena Tsimba – attrice francese
 Freddy Tsimba –  artista plastico congolese
 Kennedy Tsimba – ex rugbista a 15 zimbabwese
 Richard Tsimba – ex rugbista a 15 zimbabwese